Yoshiteru Yamashita (Fukuoka, 21 de novembro de 1977) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como atacante.

Carreira 
Yoshiteru Yamashita se profissionalizou no Avispa Fukuoka.

Seleção 
Yoshiteru Yamashita integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa das Confederações de 2001.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Avispa Fukuoka
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001